NGC 4713 (другие обозначения — UGC 7985, MCG 1-33-18, ZWG 43.41, IRAS12474+0534, PGC 43413) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4713
Дева (созвездие)